Laroque  egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció 

Polgármesterek:
 1983–2020 Henri Begard

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Források 
 INSEE
 Prefektúrák
 annuaire-mairie.fr

Jegyzetek 

Gironde megye települései